Rosthwaite – osada w Anglii, w hrabstwie Kumbria, w dystrykcie Allerdale
 Rosthwaite – osada w Anglii, w hrabstwie Kumbria, w dystrykcie South Lakeland